Stella Polaris steht für:
 Nordpolarstern, siehe Polarstern
 Operation Stella Polaris, eine militärische Operation Finnlands im Zweiten Weltkrieg
 Stella Polaris (Schiff, 1927), ein Kreuzfahrtschiff 
 Stella Polaris, ein 1936 gebauter britischer Trawler, 1940–1945 als Hilfs-U-Jäger HMT Stella Polaris im Dienst der Royal Navy
 Stella Polaris, ein 1999 gebauten niederländischen Chemietanker

Siehe auch:
 Stella Polare